Le district de Tiedong (铁东) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Le district de Tiedong (铁东) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme